Хаслем () — английская фамилия. Известные носители:
 Хаслем, Гарри (1883—1955) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Хаслем, Джон (1808—1884) — британский художник по фарфору и эмали, писатель.
 Хаслем, Удонис (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.